

Patronyme 

 la famille Beccaria, célèbre famille italienne de Pavie au . 
 Tesauro Beccaria (?-1258), ecclésiastique et homme politique italien ;
 Giovanni Battista Beccaria (1716-1781), physicien italien ;
 Cesare Beccaria (1738-1794), juriste, philosophe, économiste et homme de lettres italien ;
 Giulia Beccaria (1762-1841), noble italienne, mère de l’écrivain Alessandro Manzoni ;
 Yves Beccaria (1929-2017), éditeur et homme de presse français ;
 Laurent Beccaria (1963-), son fils, éditeur français.

Toponyme 

 Montù Beccaria, commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie.

Autres 
Beccaria est un nom notamment porté par :
 (8935) Beccaria, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Prix Beccaria, prix québécois de criminologie.

Noblesse italienne